— основная железнодорожная линия частного японского железнодорожного оператора Keisei Electric Railway. Линия протянулась на 63,9 километра от станции  в Токио через северо-восточные пригороды до станции  в городе Нарита префектуры Тиба. Некоторые составы продолжают движение по линии Асакуса от станции  до станции  и далее по линии Кэйкю. С 1978 года линия обеспечивает удобный доступ к аэропорту Нарита. В 2010 году была открыта новая ветка Narita Sky Access в объезд существующих путей, что сократило время в пути.

Виды обслуживания 

Экспресс идущий в Аэропорт Нарита. На участке от станции Кэйсэй-Уэно до станции Кэйсэй-Такасаго движется по линии Кэйсэй. От станции Кэйсэй-Такасаго до станции Аэропорт Нарита по линии Аэрапорт Нарита. Время в пути 44 минуты (36 минут от Ниппори до Второго терминала аэропорта Нарита). Составы останавливаются на станциях , ,  и .

От станций Кэйсэй-Уэно и Ниппори до станции Аэропорт Нарита. Время в пути от станции Кэйсэй-Уэно 74 минуты. Останавливается на станциях , , , , ,  и .

 и 
Ходят по утрам и вечерам будние дни. Останавливаются на станциях , , , , , , ,  и .

На участке от станции Кэйсэй-Уэно до станции Кэйсэй-Такасаго движется по линии Кэйсэй. От станции Кэйсэй-Такасаго до станции Аэропорт Нарита по линии Аэрапорт Нарита.

 
Идёт от станции Кэйсэй-Уэно или с линии Осиагэ до станций Хокусо, Аэропорт Нарита и Сибаяма-Тиёда. Останавливается на станциях , , , , , , , , , , ,  и .

В дневное время идёт от станции Кэйсэй-Уэно или с линии Осиагэ до станций Хокусо, Аэропорт Нарита и Сибаяма-Тиёда. Останавливается на станциях , , , , , , , , ,  и далее на всех станциях.

Идёт от станции Кэйсэй-Уэно или с линии Осиагэ до станций Хокусо, Аэропорт Нарита и Сибаяма-Тиёда. Утром и вечером в будние дни.

Идёт от станции Кэйсэй-Уэно или с линии Осиагэ до станций Хокусо, Аэропорт Нарита и Сибаяма-Тиёда. Останавливается на станциях , , , , , , , , , ,  и далее на всех станциях.

Останавливаются на каждой станции.

Станции 
Легенда
 ● : Всегда останавливаются
 │ : Всегда проезжают
 ◇ : Некоторые составы типа limited express останавливаются на станции в дни проведения соревнований на Ипподроме Накаяма
 C : Останавливаются составы типа Cityliner
 M : Останавливаются составы типа Morningliner
 E : Останавливаются составы типа Eveningliner

Notes
 Составы типа Skyliner и Access Express не отображены.
 Местные составы останавливаются на каждой станции.

Линия Канамати 
 — ответвление линии Кэйсэй от станции  до станции  в специальном районе Кацусика протяжённостью 2,5 км. 

 Все составы останавливаются на каждой станции.
 Разъезды（На всём протяжении линия однопутная）… ◇：разъезд возможен、｜：разъезд не возможен

Линия Хигаси-Нарита 
 — ответвление линии Кэйсэй от станции  до станции (бывшая станция Аэропорт Нарита) протяжённостью 7,1 км.

Ссылки 
 Официальный сайт Keisei Electric Railway 
 Схема линий Keisei Electric Railway 

Железнодорожные линии Японии
Транспорт Токио